Matt Reynolds (baseball, 1984) : joueur de baseball évoluant à la position de lanceur ;
 Matt Reynolds (baseball, 1990) : joueur de baseball évoluant au champ intérieur.